Bicrisia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av d'Orbigny 1853. Bicrisia ingår i familjen Crisiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Bicrisia